Una vez en la vida puede referirse a:

 Una vez en la vida, película argentina dirigida en 1941 por Carlos Borcosque; o
 Una vez en la vida, película documental estadounidense de 2006 sobre el New York Cosmos.